Sanz se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 José Luis Sanz
 Maria José Sanz